Wassili Rotschew ist der Name folgender Personen:

 Wassili Pawlowitsch Rotschew (* 1951), russischer Skilangläufer
 Wassili Wassiljewitsch Rotschew (* 1980), russischer Skilangläufer